Moriyasu ist der Familienname folgender Personen:

 Hajime Moriyasu (* 1968), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Hirofumi Moriyasu (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Moriyasu (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Riku Moriyasu (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Shōhei Moriyasu (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Shōtarō Moriyasu (1924–1955), japanischer Jazzmusiker